Хотьковский сельсовет

Калужская область 

 Хотьковский сельсовет Думиничского района

Московская губерния / Центрально-Промышленная (Московская) область 

 Хотьковский сельсовет
 в составе Хотьковской волости Дмитровского уезда (1918—1922)
 в составе Хотьковской волости Сергиевского уезда (1925—1929)
 в составе Сергиевского / Загорского района Центрально-Промышленной / Московской области (1929—1938)
 в составе Московского округа (1929—1930)

Орловская область 

 Хотьковский сельсовет Шаблыкинского района